Лондон (шахматный турнир) () — международный шахматный турнир, который проводится ежегодно с 2009 года в столице Великобритании и является одним из этапов шахматной серии турниров Grand Chess Tour.

За всю историю турнира беспрекословным лидером по числу побед является действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен, который становился победителем четыре раза.

Турниры

Примечания

Ссылки 
 Официальная сайт
 Официальный сайт серии Grand Chess Tour